Otočić Smokvica Mala kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Otočić Smokvica Mala (ö i Kroatien, lat 43,73, long 15,50), Šibenik-Knins län, 
 Otočić Smokvica Mala (ö i Kroatien, lat 43,53, long 15,95), Šibenik-Knins län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar